Slovo dědek má více významů:

 příbuzný, otec mého rodiče
 starý muž, děda
 Dědek – místně užívaný název vrchu Srdov v Českém středohoří
 Dědek (balvan) – žulový balvan u Žihle, nejmohutnější český balvan
 Dědek (příjmení) – české příjmení
 Dědek (Živanice) – část obce Živanice v okrese Pardubice
 Dědek u Slavonic – přírodní památka
 Hájovna na Dědku – hájovna u silnice II/191
 nářeční název pro teplovzdušný výměník od kamen
 Dědek (Domovoj) – domový duch ze slovanské mytologie spjatý s kultem předků
 po předcích zděděná uctívaná soška, modla symbolizující rodinné předky
 Dědek (Jičínská pahorkatina) – sousední vrch s výškou 358 m n. m. vedle vyššího vrcholu Baba

přezdívka
 Jiří „Dědek“ Šindelář (1949–2009) – český hudebník
 John William Madden, přezdívaný „Dědek“ Madden (1865–1948) – skotský fotbalista a fotbalový trenér

kultura
 Dědek (Útěk z vězení) – epizoda z amerického televizního seriálu
 Železný dědek – český film z roku 1948
 Náš dědek Josef (film) – český film z roku 1976 natočený podle stejnojmenné knihy Jaroslava Matějky

Související články 
 Děd
 Dědeček

Externí odkazy